Эпидемия оспы в 1856 году на острове Гуам в западной части Тихого океана, находившемся тогда под контролем Испании, привела к гибели более половины населения, или около 4500 человек. Коллапс населения вынудил испанские власти перевести население Паго в Хагатну, положив конец поселению, существовавшему еще до колонизации. Это также побудило  поощрять иммиграцию на Гуам.

Предыстория 

Эпидемия 1856 года была частью длительного сокращения населения Гуама под властью Испании. В то время как миссионер-иезуит Диего Луис де Сан-Виторес, который установил первое постоянное присутствие на Гуаме в 1668 году, оценил население чаморро в 100 000 человек, но по оценкам его современников, оно составляло всего 24 000 коренных жителей. Ученые спорят о том, что популяция чаморро во времена Сан-Виторес уже сократилась из-за воздействия болезней, принесенных около 100 кораблей, которые прошли через Марианские острова до его прибытия.

Эпидемии гриппа, оспы или коклюша зарегистрированы во время  в конце семнадцатого века. В целях контроля над населением испанские власти переселили население многих небольших деревень в шесть городов, что могло усугубить распространение инфекционных заболеваний. В то время как некоторые историки обвиняют депопуляцию в геноциде чаморро испанцами, исторические записи фиксируют относительно небольшое количество смертей в результате войн. Между тем, 650 чамору умерли во время эпидемии гриппа в 1700 году. Между 1698 и 1702 годами в среднем 600 смертей в год по сравнению с 240 рождениями, что означает чистую потерю населения в 1800 человек за эти пять лет. В 1706 г. был зафиксирован голод, по-видимому, из-за сильного социального потрясения. Надир населения был достигнут по данным испанской переписи 1795 года, которая зафиксировала общую численность населения Гуама в 3500 человек, из которых только 1894 человека были классифицированы как «коренные жители». Примерно с 1800 г. до эпидемии оспы 1856 г. население восстановилось. Население в 1856 году, до пандемии, составляло 8 207 человек.

Существует очень мало свидетельств того, что испанские власти оказывали медицинскую помощь населению. В записях время от времени упоминаются лица, часто с сомнительными полномочиями, оказывающие лечение, но не упоминаются какие-либо организованные усилия по оказанию общей помощи или лечению отдельных лиц. Медицинские нужды большинства населения удовлетворялись суруханами, традиционными травниками. В начале девятнадцатого века испанский врач по имени Бальмис привез недавно разработанную вакцину против оспы в полдюжины испанских колоний, прибыв в Манилу в 1805 году. Однако он так и не добрался до испанских Марианских островов, и никто из коренного населения Гуама не был вакцинирован.

История 
В конце февраля 1856 года американская шхуна « E.L. Frost» бросила якорь в гавани Апра после завершения плавания с Филиппин. Пассажир, умерший от оспы в пути, был похоронен в море перед тем, как встать на якорь. Испанское правительство потребовало трехдневного карантина, но двум пассажирам сразу же разрешили сойти на берег. После того, как у первого жителя острова появились симптомы, губернатор Фелипе Мария де ла Корте-и-Руано Кальдерон инициировал домашний карантин, изоляцию и строительство изоляторов. Однако в администрации не было медицинского работника или каких-либо медицинских консультантов.

Испанский священник Анисето дель Кармен написал отчет о развитии вспышки:

Первоначальные вакцины, прибывшие из Манилы, были испорчены. В конце концов появилась пригодная для использования вакцина, которая использовалась для прививки неинфицированных и остановки распространения. Пандемия достигла своего пика в период с марта по сентябрь 1856 года и прекратилась к ноябрю. Из 8 207 человек населения Гуама, существовавшего до вспышки, выжило 3 644 человека. Пандемия оспы унесла жизни 4563 человек, или более 55% населения.

Последствия 
Гонолулуская газета  напечатала отчет китобойного корабля «Чемпион», который бросил якорь на Гуаме 17 января 1857 года, и сообщила, что «тысячи жителей голодают. Четыре тысячи человек умерли от оспы за три месяца». Возможно, нехватка людей для ухода за посевами привела к нехватке продовольствия.

Число жителей деревни Паго упало с 356 до 108 человек, и испанские власти решили забросить деревню и переселили выживших. С 1952 году указатель на месте старой деревни гласил: «Заброшена в 1857 году после эпидемии оспы, выжившие переезжают в Сумай». Католическая миссия в Паго также была перенесена в Сумай.

Губернатор де ла Корте поощрял иммиграцию на Марианские острова для восстановления населения, даже серьезно рассматривая возможность поощрения спаривания между каролинцами и китайскими иммигрантами для создания расы, которая, по его мнению, не будет так уязвима для болезней. Уровень и разнообразие иммиграции на Гуам значительно увеличились за десятилетие после пандемии. Около 35 японских сельскохозяйственных рабочих прибыли в 1867 году. Возможно, 63 китайских рабочих прибыли в 1858 году и еще около 39 в течение 1860-х годов. Около 600 каролинцев были доставлены на Гуам по трудовым контрактам примерно в 1861 году. В период с 1865 по 1869 год за ними последовала ещё 1000 каролинцев, посланных на Марианские острова для развития производства копры. К 1868 году 430 каролинцев числились жителями Тамунинга. По программе, спонсируемой государством, прибыло почти столько же филиппинцев, сколько и каролинцев. Антрополог Джейн Х. Андервуд, которая использует термин «нео-чаморро», обсуждает пандемию 1856 года как знаменательную дату для своего утверждения о том, что « рост группы метисов скорее  был связан со смешанными браками между филиппинцами и коренными жителями чем массовое вливание европейских и азиатских генов».

Хосе Бернардо Паломо-и-Торрес, которому было 20 лет, когда он потерял обоих родителей из-за пандемии 1856 года, заявил, что этот опыт убедил его стать первым священником чаморро. Спустя годы при строительстве как в Хагатне, так и в Асане были обнаружены траншеи глубиной три фута, в каждой из которых без церемоний было свалено 50 или более тел друг на друга. Более пятидесяти лет спустя, в 1917 году, американский военный офицер отметил: «Сцены, происходившие во время этой ужасной чумы, с ужасом вспоминаются старейшими жителями, которые описывают их с большой живостью».

Примечания 

Гуам
Эпидемии
1856 год в Океании
Оспа